Майкл О́стин Се́ра (; род. , Брамптон, Онтарио, Канада) — канадский актёр и музыкант. Наиболее известен по роли Джорджа Майкла Блута в ситкоме «Замедленное развитие» (2003—2006, 2013, 2018), а также по ролям в фильмах «SuperПерцы» (2007), «Джуно» (2007) и «Скотт Пилигрим против всех» (2010).

В 2014 году Сера дебютировал на Бродвее, в постановке пьесы Кеннета Лонергана «». За свою роль в постановке «» Лонергана он получил номинацию на премию «Тони» за лучшую мужскую роль второго плана в пьесе в 2018 году.

Вдобавок к актёрской карьере, Сера также является музыкантом; он выпустил свой дебютный альбом «True That» в 2014 году. Ранее он выступал в качестве басиста инди-рок супергруппы Mister Heavenly.

Ранние годы 
Сера родился в Брамптоне, провинция Онтарио, Канада. Его мать — Линда (урождённая Кокман), родом из Квебека и имеет ирландские, шотландские, голландские и английские корни; отец — Луиджи Сера, родом из Сицилии, Италии. Оба его родителя работали в компании «Xerox». У Серы есть две сестры, Джордан и Молли. Он заинтересовался актёрской карьерой после многократного просмотра фильма «Охотники за привидениями».

Сера учился в школе до девятого класса, но закончил её экстерном.

Карьера

Личная жизнь 
В течение полутора лет Сера встречался с актрисой Обри Плазой, с которой познакомился на съёмках фильма «Скотт Пилигрим против всех». По словам Плазы, однажды они чуть не поженились в Лас-Вегасе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Канады
Бас-гитаристы Канады
Сценаристы телевидения Канады
Иммигрировавшие в США из Канады
Киноактёры Канады
Лауреаты Канадской комедийной премии за лучшую мужскую роль в фильме